Farberman ist der Familienname von:

 Brad Farberman (* 1985), US-amerikanischer Musiker und Musikjournalist
 Harold Farberman (1929–2018), US-amerikanischer Dirigent und Komponist